Sborowski steht für:

 Sergei Wladimirowitsch Sborowski (* 1997), russischer Eishockeyspieler
 Mark Zborowski